Die Movistar Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2011 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Johannesburg die SA Tennis Open sowie in Zagreb das PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die Movistar Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Thomaz Bellucci, der in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Im Finale standen Santiago Giraldo und Tommy Robredo, welches letzterer in drei Sätzen gewann und damit seinen zehnten Titel gewann. Im Doppel traten Łukasz Kubot und Oliver Marach zur Titelverteidigung an, verloren jedoch im diesjährigen Finale gegen Marcelo Melo und Bruno Soares. Die gewannen ihren achten respektive vierten Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 31. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Santiago de Chile